Lunda församling kan syfta på:

 Lunda församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift i Nyköpings kommun i Södermanlands län
 Lunda församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Sigtuna kommun i Stockholms län